EIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ein Yahav (Israele)